

Geografia
 Isola di Sidorov – isola della Russia nel Mar del Giappone

Persone
 Aleksej Sidorov – regista russo
 Evgenij Sidorov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico
 Gennadij Sidorov – attore e regista sovietico
 Maksim Sidorov – pesista russo
 Nikolaj Sidorov – ex velocista sovietico
 Vitalij Sidorov – ex discobolo ucraino naturalizzato russo